РАУ — аббревиатура. Может означать:

 Рижский авиационный университет.
 Российская академия управления.
 Российско-армянский университет.
 Ростовское артиллерийское училище.
 Роберт Антон Уилсон.
 Рязанское Артиллерийское Училище

См. также 
 Рау